Stagnelius ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Johan Stagnelius (1793–1823), schwedischer Dichter
 Magnus Stagnelius (1746–1829), schwedischer lutherischer Bischof